I Muculords sono un gruppo musicale goregrind formatosi a Rimini nel 1999.
I componenti del gruppo si ribattezzano subito con pseudonimi particolari come Scrotum, Diarreus, Torcicolon e Genital Erpes e durante i loro concerti utilizzano maschere carnevalesche e grottesche.

Storia
Il gruppo nasce da una costola degli Entity, band thrash metal attiva dal 1994. Alcuni dei componenti di questo gruppo fondarono i Muculords, insieme a Genital Erpes - amico comune che volle a tutti i costi far suonare al gruppo pezzi cover di band goregrind come Haemorrhage. Genital Erpes convince gli altri e il gruppo inizia a fare le prove, dandosi da fare con la composizione di brani propri. L'attitudine del gruppo è totalmente differente da quella della maggior parte dei gruppi grind o goregrind, che solitamente portano avanti tematiche sociali, politiche nel grind, o porno-sanguinolente nel filone (sporcato di death metal) gore. Nei Muculords l'attitudine è quella di sdrammatizzare e parodiare.

Nel 2000 esce il primo CD (autoprodotto) Lethal Laxative Power.
Questo CD viene registrato interamente dal vivo in 2 giorni al No Dignity Records da Mr. Gabry e Doc. Pasinski (con l'eccezione di un passaggio di doppiacassa, successivamente rifatto "con le dita" al computer). Il CD contiene 27 tracce con un minutaggio che non supera i 28 minuti. 
Il basso viene suonato da Scrotum e Torcicolon. La batteria su Muculords è suonata da Diarreus, e la voce (sullo stesso brano) è di Scrotum.
Lethal Laxative Power contiene  pezzi che rimarranno negli anni a seguire durante i concerti dei Muculords dei “classici” come Mangiacadaver, In-gore-go, Neeno-neeno, Blues the cul, e soprattutto Sick & gore Romagna grind-core.
Tra la fine del 2000 e l'inizio del 2001 entrano in formazione Ano Domini e Gengivitis. Inizialmente Ano Domini doveva sostituire Diarreus (che abbandona momentaneamente per sopravvenuti motivi personali), ma poi Diarreus torna, prima su disco e poi fisso anche dal vivo e alle prove (quando i citati problemi sono stati in parte superati).

A questo punto i Muculords si danno da fare tra prove e date sino a quando, esattamente un anno dopo Lethal, registrano il secondo album in studio Carpe Diem.
L'album contenente 27 tracce viene registrato in 2 giorni, anche questa volta dal vivo tranne le voci che vennero registrate il terzo giorno sempre al No Dignity Records dal Doc. Pasinski e Mr. Gabry.
L'attitudine dei sei Muculords si fa ancora più teatrale e i concerti si moltiplicano sino a che, per motivi non chiari, i componenti del gruppo sospendono per diverso tempo il progetto, sino all'autunno 2003, riprendendo l'attività live e componendo nuovi pezzi. Nel frattempo Genital Erpes ha abbandonato, e Koprophagore (precedentemente visto spesso al basso o voce o chitarra, dal vivo) entra in pianta stabile dopo un concerto tenutosi a fine ottobre.

Finalmente, nel 2005, esce Carpe Diem, su Cool Blood Records, sottoetichetta della Akomprod. Il disco è distribuito in tutta Europa e accoglie parecchie critiche positive.

Nel 2007 pubblicano uno split su CD con i Fahrenheit AGX gruppo belga con membri di Agathocles e Permanent Death. Lo split si intitola The Hard Side of the Muck / Douchebag ed esce su End of Silence, etichetta curata da Torcicolon ed Ano Domini. 
I Muculords registrano questo split in una sala prove (chitarre, basso e batteria insieme e totalmente dal vivo in riprese uniche) dove Gengivitis è solito recarsi con alcuni amici, a casa di Gengivitis stesso (5 o 6 sessioni tra fine 2006 e inizio 2007), mixando poi il tutto allo studio LXXIII dal Doc. Pasinski. Nel frattempo, registrano un brano per una compilazione-tributo (mai uscita) ai Dead Infection per un'etichetta ucraina. Dati i crescenti impegni extramusicali di Scrotum, la band decide di registrare con Il Capro (batterista di Diorrhea, Un Quarto Morto e altri) il pezzo "Her Heart In Your Hands" - il basso su questo pezzo è registrato da Koprophagore. Il brano è tuttora inedito.
Scrotum, resosi conto di non poter più far fronte alle esigenze del gruppo, abbandona. La band chiede a Il Capro di aiutarli per una due giorni di concerti prevista in aprile. Il pomeriggio prima della seconda data Il Capro accetta di entrare in pianta stabile.

Il terzo album si intitola Metallosaurus 3x e contiene nuovamente 27 tracce.
Chitarre e batteria vengono registrate dal vivo allo studio LXXIII mentre le voci sono state registrate a casa di Gengivitis in più sessioni.
La presenza de Il Capro dietro la batteria rende questo disco il più veloce realizzato dal gruppo e dona un taglio meno gore e più grind e hardcore a gran parte dei pezzi.

Nel corso degli anni i Muculords partecipano a numerose compilation come la Akompilation vol 1 e vol 2, (Akomprod), Extreemities Vol 7 (Xtreem music), Italia violenta Vol 1 (Italia violenta), Cover for Madness (SG Records).
Da menzionare è la grande amicizia  che nel corso degli anni si è formata tra Muculords e altri due gruppi della scena nazionale - Tsubo e Diorrhea - gruppi che verranno citati in Metallosaurus 3x, gli uni con una parziale cover (in coda a un pezzo originale) e gli altri con una cover vera e propria (dal titolo lievemente modificato).
Verso la metà di settembre nascono progetti per uno split (7" o album) con gli Agathocles, poi abortito in seguito ad una pausa imposta dalla defezione di Diarreus e da una pausa di riflessione di cui abbisogna Torcicolon. Un ultimo concerto viene tenuto all'Underworld Open Air a Pomezia dove, oltre ai Muculords, suonano Whiskey & Funeral, Putrid Fusion, Dr Gore, Ultimo Mondo Cannibale, Diorrhea, Tsubo e i fondamentali Dead Infection. Il concerto funge al contempo da presentazione del disco e da addio; Ano Domini decide di non partecipare, amareggiato dall'inaspettata fine della band, ma è presente tra il pubblico. Successivamente vengono tenuti altri due concerti, di cui l'ultimo al festival del 25 aprile 2010 a Fano in cui i Muculords hanno suonato insieme a The Orange Man Theory, Tsubo, Diorrhea, Buffalo Grillz, Uzi, e Rutto.
Altri concerti sono confermati nel corso del 2010 e nel frattempo Dan Lilker bassista di Brutal Truth, Nuclear Assault, Crucifist, Anthrax e S.O.D ha registrato una base di basso del famoso pezzo Hang the pope dei Nuclear Assault che i Muculords reinterpreteranno per una prossima registrazione.

Formazione

Formazione attuale
Ano Domini - voce (2001 - oggi)
Torcicolon - chitarra (1999 - oggi)
Koprophagore - chitarra (2003 - oggi) (tra il 2000 e il 2003: membro dal vivo / ospite / session in vari ruoli: basso, chitarra, voce solista)
Il Capro - batteria (2007 - oggi)

Ex componenti
Diarreus - voce (1999 - 2001, 2001 - 2010)
Gengivitis - basso (2001 - 2012)
Scrotum - batteria (1999 - 2007)
Genital Erpes - chitarra (1999 - 2002)

Discografia

Album di studio
2000 - Lethal Laxative Power
2005 - Carpe Diem
2009 - Metallosaurus 3x      (pronunciato TREX)

Split
2007 - The Hard Side Of The Muck / Douchebag (THSOTM è la parte dei Muculords, Douchebag quella dei Fahrenheit AGX)

Collegamenti esterni 
 

Gruppi e musicisti dell'Emilia-Romagna